Marolles-en-Brie, commune française de Seine-et-Marne
 Marolles-en-Brie, commune française du Val-de-Marne